Чеховский — польская фамилия. Известные носители:

 Чеховский, Александр Сергеевич (род. 1947) — советский и российский оператор мультипликационных фильмов.
 Чеховский, Владимир Моисеевич (1876—1937) — украинский политический и религиозный деятель, председатель Совета министров Украинской народной республики в декабре 1918 — феврале 1919.
 Чеховский, Павел Андреевич (1911—1982) — передовик производства, Герой Социалистического Труда (1958).

См. также 
 Чеховский район
 Чеховский переулок (Киев)
 Чехов (значения)
 Чеховское